Le Championnat de France masculin de handball de Nationale 1 est le  national. Pour la troisième saison consécutive, les 36 équipes participantes sont réparties en trois poules.

Équipes participantes

Saison régulière

Poule 1

Classement

|

|}

Résultats

Poule 2

Classement

|

|}

Résultats

Poule 3

Classement

|

|}

Résultats

Barrages d'accession en Division 2 et de relégation en Nationale 1 
Les équipes qualifiées sont :
  de Pro D2 : Limoges Hand 87
  de la Poule 1 de Nationale 1 : Cavigal Nice Sports
  de la Poule 2 de Nationale 1 : Caen Handball
  de la Poule 3 de Nationale 1 : Saint-Gratien/Sannois
La saison suivante, les trois premiers évoluent en Division 2 et le quatrième en Nationale 1. Les barrages ont lieu du 3 au  au palais des sports de Beaublanc à Limoges. 

 
 Caen - Limoges : 24-24
 Nice - St-Gratien Sannois : 30-31

 
 Caen - Nice : 28-29
 St-Gratien Sannois - Limoges : 22-25

 
 Nice - Limoges : 27-30
 Caen - St-Gratien Sannois : 29-22

Le classement final du tournoi est :

Le Limoges Hand 87 est maintenu en Division 2. Le Caen Handball est déclaré champion de Nationale 1 et accède à la D2 en compagnie du Saint-Gratien/Sannois. En revanche, le Cavigal Nice Sports reste en Nationale 1.

Bilan de la saison

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la FFHB
 https://www.handzone.net/  Résultats et actualités du championnat N1

2016
Handball M3
Championnat M3
France M3